O Projeto Mocambos é um projeto de inclusão digital brasileiro.

Foi criado pela Casa de cultura tainã, tendo surgido da necessidade de avanços na inclusão digital, buscando parcerias com escolas e entidades de bairros, como o objetivo de disponibilizar o acesso a Internet e ao manuseio do computador ao maior número de pessoas possível.

Este projeto prevê os cursos básico e avançado, onde o básico irá acontecer em espaço dos parceiros e o avançado na casa de cultura tainã.

O curso básico se entende como conhecimento básico do sistema operacional, editor de texto e Internet. o avançado abrange edição de html, imagem, vídeo, áudio e manutenção de computadores.

Por se considerarem a favor de uma sociedade livre, com livre acesso ao conhecimento, o projeto optou pelo uso de softwares livres de código aberto.

Justificativas do projeto
O projeto foi criado com base em três justificativas:

 todas as pessoas têm direito inalienável e irrevogável ao acesso ao conhecimento e às vantagens do emprego da tecnologia.
 este direito inclui o de eleger livremente os instrumentos tecnológicos que considerem mais adequados a suas necessidades.
 os direitos humanos e sociais devem se estender à informação, à educação e ao acesso e manuseio do ciberespaço.

Ligações externas
www.mocambos.net

Programas de inclusão digital